Nikolaï von Vessel (1834-1906), pédagogue, essayiste, littérateur et ethnographe russe ;
 Edy Vessel (née en 1940), actrice et femme d'affaires italienne.

Vessel peut aussi faire référence à : 
 Vessel, album du groupe Twenty One Pilots, sorti en 2013 ;
 Vessel, structure et attraction pour les visiteurs construite à Manhattan, à New York.